Натуральне число 1279
 1279 рік до нашої ери
 1279 рік нашої ери